«Алмере Сити» () — нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Алмере. Клуб был основан 14 сентября 2001 года и до 1 апреля 2010 года имел название «Омниворлд». Домашние матчи команда проводит на стадионе «», его вместимость составляет 4,5 тыс. зрителей.

В сезоне 2021/22 клуб занял 14-место в Эрстедивизи — Первом дивизионе Нидерландов. Клуб никогда не выступал в Эредивизи. Лучшим достижением клуба в Эрстедивизи является 4-е место в сезоне 2020/21.

Главный тренер команды — .

История

Предыстория 
Предыстория «Алмере Сити» начинается в 1954 году, после основания в Амстердаме профессионального футбольного клуба БВК Амстердам (); у команды было прозвищем «чёрная овца» (). После того, как команда была продана бизнесменом Де Стопом, в 1958 году она объединилась с клубом ДВС и вскоре получила название ДВСА (); с 1962 года команда вновь называлась ДВС.

20 октября 1959 года болельщики «старого» БВК решили основать собственный клуб, который в итоге получил название «Де Зварте Схапен» (). Летом 1978 года, после слияния с командой «Аргонаут» (), клуб стал именоваться «Аргонаут-Зварте Схапен» () или сокращённо АЗС (); матчи команда проводила в Амстердаме. С 1988 по 1992 год клуб имел название ФК «Де Слотерплас» ().

«Алмере Сити» 
В марте 2011 года клуб изменил название на АФК «Алмере Сити», но спустя несколько недель клуб стал именоваться «Алмере Сити» ФК. В своей первой игре в сезоне 2010/11, состоявшейся 20 августа, игроки «Алмере» проиграли роттердамской «Спарте» со счётом 12:1, тем самым был побит рекорд «Аякса» по результативности в одном матче.

Основной состав

Команда 
 На сезон 2022/23.

Тренерский штаб

Бывшие игроки 

  Вамберто
  Кофи Менса
  Яннис Анастасиу
  Нордин Амрабат
  Хедвигес Мадуро
  Хавьер Мартина
  Рафаэль Эйтерло

Главные тренеры 
 2005—2007,  Ян Схюлтинг
 2007—2009,  Петер Буве
 2009,  Эдвин ван Анкерен ()
 2009—2011,  Хенк Висман
 2011—2012,  Дик де Бур
 2012,  Эдвин ван Анкерен ()
 2012—2015,  Фред Грим
 2015,  Мартен Стекеленбюрг
 2015,  Марко Геринг ()
 2016—2018,  Джек де Гир
 2018—2019,  Микеле Сантони
 2019,   ()
 2019—2020,  
 2020—2021,  
 2021,  Йерун Рейсдейк ()
 2021,  Гертьян Вербек
 2021—,

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Нидерландов
Алмере